5 августа 1963 года в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, также известный как «Московский договор».

Ниже приведена таблица ядерных испытаний и мирных ядерных взрывов, проведённых Советским Союзом в период после подписания этого договора (то есть с 1964 по 1990 год). Все взрывы этого периода были подземными.

Примечания:
 Для групповых испытаний в килотоннах указана суммарная мощность всех единовременно подорванных зарядов.
 Колонка «порядковый номер» продолжает нумерацию, начатую в списке Хронология ядерных испытаний СССР (1949—1962)

Хронология

См. также 
 Хронология ядерных испытаний СССР (1949—1962)
 Создание советской атомной бомбы
 Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Ссылки 
 http://johnstonsarchive.net/nuclear/tests/min-ntestsUSSR.html
 https://web.archive.org/web/20121231154130/http://www.iss-atom.ru/sssr1/index.html
 http://kiev-security.org.ua/b/221.shtml
 http://www.sonicbomb.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=110
 https://web.archive.org/web/20120828104618/http://www.wsyachina.narod.ru/history/nuclear_testing_3.html

Ядерное оружие
Ядерные испытания в СССР
Хронологии СССР